Triestino, riferito a Trieste
 Dialetto triestino – dialetto parlato a Trieste
 Paolo Triestino – attore italiano
 L'Osservatore Triestino – quotidiano fondato il 3 luglio 1784 da Giuseppe de Coletti